В данном списке перечислены все звёзды созвездия Большого Пса вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 

 Списки звёзд по созвездиям

Примечания

Источники 

 
 
 

Большой Пёс (созвездие)
Большой Пёс